Granträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inner-Granträsket, sjö i Bjurholms kommun,  (20,3 ha)
Ytter-Granträsket, sjö i Bjurholms kommun,  (8,82 ha)
Granträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (7,57 km²)
Granträsket (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (8,92 ha)
Granträsket (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,  (11 ha)
Granträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (70,4 ha)
Granträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (66,3 ha)
Granträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (66 ha)
Granträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (89,8 ha)
Granträsket (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (20 ha)
Granträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725963-166093), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (81,6 ha)
Granträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726673-166508), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (25,9 ha)
Granträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727980-167939), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (47,3 ha)
Granträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729905-165879), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (37,1 ha)
Granträsket (Lycksele socken, Lappland, 713888-162132), sjö i Lycksele kommun,  (2,7 km²)
Granträsket (Lycksele socken, Lappland, 715003-161038), sjö i Lycksele kommun,  (1,05 km²)
Granträsket (Lycksele socken, Lappland, 718010-160148), sjö i Lycksele kommun,  (18 ha)
Granträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (1,49 km²)
Lill-Granträsket, sjö i Lycksele kommun,  (35,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn